Judit och Holofernes eller Judit med Holofernes huvud är ett vanligt motiv i konsten som återger en berättelse från Judits bok där en judisk kvinna räddar sin belägrade stad genom att döda härföraren Holofernes. Det kan bland annat avse: 

Judit och Holofernes (Donatello) – en skulptur av Donatello från 1457–1464
Judit och Holofernes (Mantegna) – tre målningar av Andrea Mantegna från cirka 1500
Judit och Holofernes (Goya) – en målning av Francisco Goya från 1819–1823
Judit och Holofernes (Klimt) – två målningar av Gustav Klimt från 1901 och 1909
Judit och Holofernes – film av D. W. Griffith från 1914.

Se även 
Judit (Giorgione) – målning av Giorgione från 1504
Judit halshugger Holofernes – målning av Caravaggio från 1598–1599
Judit dödar Holofernes – målning av Artemisia Gentileschi från 1612–1613

Motiv i konsten